Smyrni bezeichnet:

 griechisch für die früher lateinisch als Smyrna bekannte Stadt Izmir
 2012 von somalischen Piraten gekaperter Tanker, siehe Smyrni (Schiff)